Beatriz de Borgoña (?, 1257-Murat, 1 de octubre de 1310) fue una noble francesa, condesa de Charolais y señora de Borbón, madre de Luis I, primer duque de Borbón. Es a través de ellos, que sus lejanos descendientes masculinos de la casa francesa de Borbón obtienen su nombre.

Biografía 
Era hija de Juan de Borgoña, conde de Charolais y de Inés de Dampierre, señora de Borbón. Era a través de su madre, heredera de todos los estados de los Borbón. Después de la muerte de su padre en 1268, heredó el condado de Charolais.

De su abuelo paterno heredó Sauvigney, Doudain, Charolles, Mont-Saint-Vincent y Ciry-le-Noble a su muerte en 1272. Su tío, el duque Roberto II de Borgoña, le arrebató sus derechos en abril de 1277, y se los restituyó en agosto dos años más tarde.

En 1279, durante su primera justa, su marido sufrió lesiones en la cabeza, lo que provocó su discapacidad para el resto de su vida. Luego de que su madre falleciera el 7 de septiembre de 1288, heredaría los derechos sobre el señorío de Borbón.

Descendencia 
En 1272, se casó en Clermont-en-Beauvaisis con Roberto, conde de Clermont, hijo de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza. De esta unión nacieron seis hijos:
 Luis (1279-1342), conde de Clermont y de La Marché, y primer duque de Borbón.
 Blanca (1281-1304), casada en 1303 con Roberto VII, conde de Auvernia y de Boulogne, abuelos de Juana I de Auvernia, reina de Francia.
 Juan (1283-1316), conde de Charolais, casado en 1309 con Juana, señora de Dargies.
 María (1285-1372, París), Prioresa de Poissy.
 Pedro (1287-1330), Arcediano de París.
 Margarita (1289-1309), casada primeramente en 1305 con Ramón Berenguer de Andria y después en 1308 con Juan I, marqués de Namur.

Beatriz y Roberto fueron los fundadores de la capetiana Casa de Borbón, que varios años más tarde en 1589, ocuparía el trono de Francia con Enrique III de Navarra.

Muerte 
Beatriz murió en el Castillo de Murat el 1 de octubre de 1310, y su marido murió años más tarde, el 7 de febrero de 1317. Fue sepultada en el convento de los Cordeleros.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

Señores de Borbón (casa de Borbón-Dampierre)
Casa de Borgoña
Condesas de Francia del siglo XIII
Condesas de Francia del siglo XIV
Nacidos en Besanzón